Breitenthal, une commune située dans le land de Bavière en Allemagne.
 Breitenthal, une commune située dans le land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.